Pilbeam kan som auktorsförkortning betyda:

 John William Pilbeam
 John Pilbeam

Robotskapade auktorsförkortningar